Personen:
 Nestor (mythologie), de koning van Pylos in de verhalen van Homerus
 Nestor van Pamphylië
 Nestor van Thessalonica
 Nestor (Kuifje), een personage in de Kuifje-strips
 Nestor van het Kiëvse Holenklooster, een Russische heilige
 Nestorius van Constantinopel, een patriarch van Constantinopel
 Néstor Martín-Fernández de la Torre

Ook:
 Nestor (positie), een positie binnen een groep
 Nestor (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Nestor (locomotief), een stoomlocomotief van het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht
 Nestor (RUG), de elektronische leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen
 Nestor (geslacht), een geslacht van papegaaiachtigen
 Nestor (tijdschrift, Unie KBO), maandelijks magazine van de Unie KBO, Nederlands grootste seniorenorganisatie
 Nestor (tijdschrift, VOP), kwartaalblad van de Vereniging van Oud-Parlementariërs (VOP) (Vereniging van oud-Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Parlement)